Wzniesienia, szczyty:
 Bycza Góra (369,0 m n.p.m.) – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej, położone w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała
 Bycza Góra (168,0 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, położone w woj. podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Zambrów
 Bycza Góra (ok. 164 m n.p.m.) – jedno z Wzniesień Mławskich, położone w woj. mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele

Zobacz też 
 Bycze Góry, Taurus (góry w Turcji)